Заворотный — фамилия; имеет женскую форму Заворотная.
 Заворотный, Михаил Фёдорович (род. 1923) — советский и белорусский государственный и партийный деятель, председатель Могилёвского промышленного облисполкома.
 Заворотный, Николай Кириллович (1912—1987) — советский футболист (нападающий), заслуженный тренер УССР по футболу.